Верхуслава Всеволодовна — имя нескольких русских княгинь:
 Верхуслава Всеволодовна (ок. 1125 — 15 марта 1158/1162) — великая княгиня польская. Дочь новгородского князя Всеволода Мстиславича, жена польского князя Болеслава IV Кудрявого.
  (1181—после 1215) – великая княгиня киевская. Дочь великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, жена Ростислава Рюриковича.